L'edizione 1970 della Pervaja Gruppa A fu la 31ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio, la prima e unica con questa denominazione; vide la vittoria finale dello Karpaty.

Stagione

Novità
Il numero di partecipanti crollò da ottantasette a sole ventidue squadre; il campionato abbandonò la denominazione di Vtoraja Gruppa A (in russo "Secondo Gruppo A"), che utilizzava dal 1963 per divenire Pervaja Gruppa A (in russo "Primo Gruppo A").

Formula
Dopo sette anni (l'ultima volta capitò nel 1963) il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra. Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta: venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre erano retrocesse in Vtoraja Liga le due peggiori squadre russe e la peggiore squadra ucraina.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Karpaty e Qaýrat promossi in Vysšaja Liga 1971.
Kuban', SKA Kiev e SKA Chabarovsk retrocessi in Vtoraja Liga 1971.

Risultati

Note

Voci correlate
Vysšaja Gruppa A 1970
Kubok SSSR 1970

Collegamenti esterni

Calcio nel 1970
1970